Capo Fligely (in russo мыс Флигели) si trova a nord-est dell'isola del Principe Rodolfo, nella Terra di Francesco Giuseppe, in Russia e si affaccia sul mar Glaciale Artico. Dista 911 km dal Polo Nord. Tradizionalmente è ritenuto il punto più a nord dell'Europa, anche se - come si vede nella mappa - il punto più a nord si trova spostato di qualche centinaio di metri verso nord-ovest.

Raggiunto il 12 aprile 1874 dalla nave Tegetthoff, della spedizione polare austriaca condotta da Julius von Payer e Carl Weyprecht, capo Fligely è stato così chiamato in onore del cartografo austriaco August von Fligely (1811-1879).

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Mappa U-40-XXII,XXIII,XXIV (ed. 1965)
 Cape Fligely on Rudolph Island – the northernmost point of the Eurasian landmass (Foto di capo Fligely)

Fligely